

Personen 
 Bob Bryar (1979), Amerikaans rockmuzikant en voormalig lid van My Chemical Romance
 Claudia Bryar (1918-2011), Amerikaans televisieactrice
 Gavin Bryars (1943), Amerikaans componist en contrabassist
 Paul Bryers (1955), Brits cineast en schrijver

Zie ook 
 Breyer (doorverwijspagina)
 Briar (doorverwijspagina)